Roerich steht für:

 (4426) Roerich, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Roerich-Pakt (Washingtoner Vertrag von 1935),  ein völkerrechtlicher Vertrag über den Schutz von künstlerischen und wissenschaftlichen Einrichtungen und geschichtlichen Denkmälern im Falle eines Krieges
Roerich ist der Familienname folgender Personen:

 Helena Roerich (1879–1955), russische Schriftstellerin, die auf Englisch publizierte, Frau von Nicholas
 Nicholas Roerich (1874–1947), russischer Maler und Schriftsteller
Juri Nikolajewitsch Roerich (1902–1960), Asienwissenschaftler, Sohn von Nicholas
 Svetoslav Roerich (1904–1993), Maler,  Sohn von Nicholas, verheiratet mit Devika Rani Chaudhary Roerich (1908–1994), indische Schauspielerin  

Siehe auch:
 Rörich
 Röhrich
 Rörig
 Röhrig (Begriffsklärung)